Zozulia (en alfabeto ucraniano: Зозуля) es un apellido que puede hacer referencia a: 

Fiodor Zozulia, almirante soviético; 
Oleksandr Zozulia, futbolista ucraniano; 
Roman Zozulia, futbolista ucraniano; o
Roman Zozulia, gimnasta ucraniano.